Ада — біблійна особа Старого завіту, перша дружина Ламеха.
Ада була матір'ю Явала та Ювала.

Примітки

Родовід від Адама до Ноя

Джерела 
 Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Видавництво отців Василіан «Місіонер», 2005.

Книга Буття
Особи Старого Завіту
Жінки в Біблії